Молла Мухаммед Муджрум () — азербайджанский поэт XIX века, участник общества «Фёвджул-фюсаха».

Биография 
Молла Мухаммед Муджрум родился в Ардебиле. Год его рождения не известен. Его отец был адвокатом в религиозном суде в Ардебиле. Муджрум переехал в село  Ленкоранского уезда в 1871 году и прожил там до конца жизни.

Творчество 
Молла Мухаммед был участником литературного общества «Фёвджул-фюсаха». Известна небольшая часть литературного наследия Муджрума, она представлена ​​в нескольких лирических газелях в сборнике «Ленкоранские поэты» и в «Тазкирейи-Зияи»:Вновь возлюбленная сожгла меня, 

С капризом горит в огне сердце.

Примечания 

Родившиеся в Ардебиле
Умершие в Масаллинском районе
Поэты XIX века
Поэты Азербайджана
Азербайджанские поэты
Тюркские поэты